Aleksander Nowacki (ur. 1944) – piosenkarz i kompozytor
 Alfred Nowacki (1896-1945) – fabrykant, działacz konspiracyjny.
 Dariusz Nowacki (ur. 1965) – krytyk literacki
 Henryk Józef Nowacki (ur. 1946) – arcybiskup
 Janusz Nowacki (ur. 1958) – entomolog
 Jerzy Nowacki (ur. 1947) – matematyk
 Jerzy Nowacki (1894-1974) – polski polityk i dyplomata
 Kazimierz Nowacki (1928-1996) – historyk sztuki
 Krzysztof Nowacki (ur. 1986) – żużlowiec
 Marcin Nowacki (ur. 1981) – polski piłkarz, pomocnik
 Paweł Nowacki (1905-1979) – polski automatyk i elektrotechnik
 Piotr Nowacki (ur. 1979) − polski rysownik komiksowy
 Samson Nowacki (XVI-XVII w.) – szlachcic, zesłaniec
 Stanisław Nowacki (1931-1991) – ekonomista
 Tadeusz Nowacki (1913-2011) – pedagog
 Tadeusz Nowacki (ur. 1951) – publicysta, polityk
 Tadeusz Nowacki (1918-2005) – agrotechnik
 Tadeusz Nowacki (ur. 1951) – poseł na Sejm IX i X kadencji
 Witold Nowacki (1911-1986) – specjalista w dziedzinie mechaniki budowli

Polskie nazwiska